Сент-Арай () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Сент-Арай () — коммуна во Франции, департамент Жер